Diplodinis är ett släkte av svampar. Diplodinis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplodinis